2 miejscowości w Polsce: 
 Jaroszyn – wieś w woj. lubelskim, w pow. puławskim, w gminie Puławy 
 Jaroszyn – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. słupeckim, w gminie Lądek

Zobacz też: Jaroszyn-Kolonia